Kahmke ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Kahmke (* 1968), deutsche Handballspielerin 
 Ulf Kahmke (* 1966), deutscher Handballspieler und Sportjournalist